Muszaiosz (i. e. 3. század?) görög költő, egy 9 könyvből álló „Perszeisz"-nek és Eumenészre és Attaloszra írott eposzoknak volt a szerzője
Muszaiosz (i. u. 5. század) görög eposzköltő, a Héró és Leandrosz szerzője
Muszaiosz görög költő, a Thébaiból származott, és Thamürasz fia volt
Muszaiosz görög mitológiai alak, költő